

Personen met de achternaam Merkel
Angela Merkel (1954), Duits natuurkundige en politica (bondskanselier 2005–2021)
Friedrich Merkel (1845-1919), Duits arts en anatoom (beschrijver van de Merkelcel)
Gustav Merkel (1827-1885), Duits organist en componist
Max Merkel (1918-2006), Oostenrijks voetballer en voetbalcoach
Una Merkel (1903-1986), Amerikaans filmactrice

Samenstellingen
Kabinet-Merkel I, II, III en IV; Duitse kabinetten onder leiding van bondskanselier Angela Merkel (2005–2021)
Merkelcel, grote, ovale cellen in de huid, bedoeld voor het voelen van aanraking
Merkelcelcarcinoom of Merkelcelkanker, zeldzame en zeer agressieve vorm van huidkanker
Merkeldag (ook wel: lotdag), aanduiding van een dag die in het volksgeloof bijzonder belangrijk is voor het lot van de mens of het weer

Overig
Merkel (motorfiets), Amerikaans historisch motorfietsmerk
Merkel (schip), onderdeel van de luikenkap
Merkel (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas